Joshua Clark Davis (n. 1972), ex nuotatore statunitense
 Joshua Warren Davis (n. 1980), cestista statunitense
 Josh Davis (n. 1991), cestista statunitense